Vrh (Buzet)
 Vrh (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Vrh (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert
 Vrh (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah
 Vrh (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Vrh (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi